Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Noam Behr che ha battuto in finale Alexander Shvets 4-6, 7-63, 6-0.

Teste di serie 

 John van Lottum (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Vadim Kucenko (secondo turno)
 Kristian Pless (primo turno)

 Alexander Shvets (finale)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Rogier Wassen (secondo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2000